Aufs (advanced multi-layered unification filesystem) — альтернативная версия UnionFS, вспомогательной файловой системы, выполняющей каскадно-объединённое монтирование для файловых систем Linux. Разработка ведётся Junjiro Okajima с 2006.
Изначально аббревиатура расшифровывалась как AnotherUnionFS

Aufs — полностью переписанный код UnionFS, который нацелен на улучшение стабильности и производительности. Кроме того, в нём представлены некоторые новые понятия, такие как балансирование записываемой ветви и другие улучшения. Некоторые из этих идей были реализованы в UnionFS версии 2.x.

Aufs заменила UnionFS в дистрибутиве Linux Knoppix Live CD начиная с конца 2006, «для лучшей стабильности и производительности». Эта вспомогательная файловая система заменила UnionFS в SLAX (и сценарии Linux-Live, в принципе) начиная с версии 6.

Aufs заменила UnionFS в дистрибутиве Linux Xandros, который используется на ASUS Eee PC 901.

Aufs используется для загрузки live-образов Debian Linux.

Примечания

См. также 
 Файловая система
 UnionFS, более ранний проект каскадно-объединённого монтирования, разрабатываемый профессором Еrez Zadok и его командой в университете Стони Брук.
 Каскадно-объединённое монтирование, описывает понятие объединения ветвей файловых систем.

Ссылки 
 Домашняя страница проекта Aufs 
 Простой пример 
 Наложение патчей aufs-2.1 на ядро ОС Linux-2.6. Пошаговая инструкция 

Файловые системы